CBI – California Bureau of Investigation, un'agenzia investigativa dello stato della California.

Codici 
 CBI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape Barren Island (Tasmania) (Australia)
 CBI – Corporate Banking Interbancario servizio telematico interbancario che permette alle imprese di colloquiare, elettronicamente, con tutte le banche con le quali intrattengono rapporti di collaborazione